Tecken som stöd kan syfta på olika former av teckenspråk:

 Tecken som stöd för avläsning– en kommunikationsmetod som används främst av vuxendöva
 Teckenkommunikation – metod där tecken används av hörande, som ett komplement till talet